Villel de Mesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villel de Mesa (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Villel de Mesa (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar